Варищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Варищи — деревня в Озёрском районе Московской области.
 Варищи — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.